De Collection Philippe Decelle is een privé-verzameling van voorwerpen uit kunststof, waaronder meubelen van bekende designers van de verzamelaar Philippe Decelle.

Toelichting
De verzameling omvat iets meer dan duizend verschillende voorwerpen uit kunststof voornamelijk plastic. Onder meer bevat de verzameling het eerste meubel dat volledig uit plastic vervaardigd werd uit 1960. De verzameling bestaat uit werk van bekende designers zoals de Panton Chair van Verner Panton, eerste uitvoeringen van meubels van Joe Colombo, Eero Aarnio, Philippe Starck en Charles Kaisin. Ook het bekende merk Tupperware vindt men er terug.

De verzameling genoemd het Plasticarium zal tegen eind 2014 een vaste stek krijgen in het nieuwe Art & Design Atomium Museum vlak bij het Atomium aan de Heyzelvlakte in een deel van het Trade Mart te Brussel. Het museum zal over 5000 m² beschikken om de collectie te ontsluiten.

Externe link
 Le Plasticarium, Philippe Decelle
 Expo '58-optimisme herleeft

Kunstverzameling